Injigo (program)
Injigo (časopis)